Куєк — українське прізвище.

Відомі носії:
 Куєк Кароліна Мирославівна (Ані Лорак) — українська співачка, Народна артистка України.
 Куєк Мирослав Іванович — український журналіст, публіцист, літератор, громадсько-культурний діяч.

Українські прізвища